Levent Üzümcü (Esmirna , 6 de julho de 1972) é um ator turco.

Atores da Turquia
Naturais de Esmirna